Morrisville (Carolina del Nord).
 Morrisville (Missouri).
 Morrisville (Nova York).